Чемпионат мира по русским шашкам среди мужчин 2013 года проходил 4—14 августа 2013 года в Санкт-Петербурге, Россия в гостинице «Азимут Отель Санкт-Петербург» под эгидой Секции—64 ФМЖД. Соревнования проводились в трёх форматах: классическом, быстрые шашки и блиц. Одновременно проходили чемпионат мира среди женщин. В обоих чемпионатах участвовало 98 спортсменов из 35 стран.

Регламент 
Каждое соревнование проводилось по швейцарской системе в 9 туров по системе микро-матчей из двух партий, с жеребьёвкой, ходов и позиций согласно официальной таблице Секции 64, обязательной в обеих партиях микро-матча. Жеребьёвка первого тура проводилась с учётом рейтингов, каждого последующего тура — при помощи компьютерной программы жеребьёвки.

 Участники в классической программе

Чемпион мира 2011 года Олег Дашков (Россия), призёры Кубка мира 2012 года Сергей Белошеев (Украина), Владимир Скрабов, Дмитрий Цинман (Россия), участники, занявшие 1—6 места в чемпионате Европы 2012 года, участники, занявшие 1—3 места в чемпионате Азии 2013 года, три участника от каждой страны по заявкам национальных федераций, два участника от Санкт-Петербурга, как хозяев чемпионата, один участник — место спонсоров, два участника по решению Секции-64 ФМЖД.

 Участники в быстрой и блиц программах

Три участника от каждой страны по заявкам национальных федераций, международные гроссмейстеры, мастера спорта, мастера ФМЖД, национальные мастера спорта, два участника от Санкт-Петербурга, как хозяев чемпионата, один участник — место спонсоров, два участника по решению Секции-64 ФМЖД.

 Определение победителей.

Места в соревнованиях определяются по сумме очков. За победу даётся — 2 очка, за ничью — 1, за поражение — 0. В случае равенства очков места определяются по сумме очков, набранных соперниками, без учёта наименьшего результата (усечённый коэффициент Солкофа), сумме очков, набранных всеми соперниками (коэффициент Бухгольца), сумме очков, набранных соперниками, без учёта 2-х наименьших результатов, 3-х наименьших результатов, и т. д., матч до первой победы с укороченным контролем времени.

Результаты

Основная программа 
Участвовали 46 спортсменов из 23 стран, в том числе 15 международных гроссмейстеров (GMI), 4 международных мастера (MI) и 3 мастера ФМЖД (MM), средний рейтинг 2250. Контроль времени — на партию даётся 45 минут плюс 15 секунд за каждый сделанный ход.

Быстрые шашки 
Участвовали 68 спортсменов из 34 стран, в том числе 15 международных гроссмейстеров (GMI), 5 международных мастера (MI) и 6 мастеров ФМЖД (MM), средний рейтинг 2218. Контроль времени — 10 минут на партию плюс 5 секунд за каждый сделанный ход.

Блиц 
Участвовали 70 спортсменов из 35 стран, в том числе 15 международных гроссмейстеров (GMI), 5 международных мастера (MI) и 6 мастеров ФМЖД (MM), средний рейтинг 2215. Контроль времени — 3 минуты до конца партии каждому участнику плюс 3 секунды за каждый сделанный ход.

Чемпионом мира стал Игорь Михальченко (Белоруссия), второе место занял россиянин Олег Дашков, на третьем месте также россиянин Гаврил Колесов.

Ссылки 
 Сайт чемпионата
 Чемпионат мира по шашкам 64 среди мужчин и женщин 2013 года на сайте «Шашки в России»
 Результаты блица среди мужчин

2013
2013 год в шашках
Август 2013 года
2013 год в Санкт-Петербурге
Спорт в России в 2013 году
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Международные соревнования по русским шашкам в России
Чемпионаты мира в 2013 году
Чемпионаты мира в России
Соревнования по русским шашкам в Санкт-Петербурге